In der Saison 1989/90 errangen der FC Vorwärts Frankfurt/O. in der Staffel A und die BSG Chemie Böhlen in der Staffel B den Staffelsieg und stiegen in die neu gegründete NOFV-Oberliga auf. Viele Mannschaften verloren nach dem Mauerfall am 9. November 1989 Teile ihres Kaders, da die Spieler aus der DDR in die Bundesrepublik übersiedelten. Etliche Mannschaften benannten sich während der laufenden Saison um.


Modus 
Gespielt wurde in zwei Staffeln zu je 18 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und Absteiger ermittelt.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 304 Spielen kamen 256.513 Zuschauer ( 844 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 4.500  BSG Chemie Velten – 1. FC Union Berlin (1. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 BSG Bergmann-Borsig Berlin – BSG Schiffahrt/Hafen Rostock (14. Sp.)
 100 BSG Schiffahrt/Hafen Rostock – SG Dynamo Schwerin (Nachholspiel des 16. Sp.)
 100 SG Dynamo Fürstenwalde – BSG Aktivist Schwarze Pumpe (30. Sp.)
 100 BSG Schiffahrt/Hafen Rostock – PFV Bergmann-Borsig Berlin (31. Sp.)
 100 SG Dynamo Fürstenwalde – BSG Motor Schönebeck (32. Sp.)

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 347.280 Zuschauer ( 1.135 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 3.500 FSV Zwickau – SG Dessau 89 (18. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 50 BSG Robotron Sömmerda – SG Dessau 89 (31. Sp.)

Aufsteiger

Aufstiegsrunde zur Fußball-Liga Nordost (NOFV-Liga) 
Sechs Mannschaften aus den 15 Bezirksligen stiegen zur Saison 1990/91 in die zweithöchste Spielklasse auf. Die Spielklasse wurde 1990 in NOFV-Liga umgetauft und pro Staffel in Folge wirtschaftlich bedingter Rückzüge mancher Vereine von 18 auf 16 Teilnehmer reduziert. In drei Gruppen zu je fünf Mannschaften ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe stiegen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel 1 
In der Staffel 1 spielten die Meister aus den Bezirken Rostock, Schwerin, Magdeburg sowie Gera und der Vizemeister aus dem Bezirk Cottbus.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 2 
In der Staffel 2 spielten die Meister aus den Bezirken Berlin, Leipzig, Suhl, Karl-Marx-Stadt und Dresden.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 3 
In der Staffel 3 spielten die Meister aus den Bezirken Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt (Oder), Halle und Erfurt.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.

Weblinks

Einzelnachweise 

1989/90
Fußballsaison 1989/90